Elaine Geissler (, ) é uma cantora brasileira, nascida no Rio Grande do Sul.

O auge da carreira de Elaine foi a gravação da canção Horizontes, de Flávio Bicca Rocha, composta para a peça de teatro Bailei na Curva. Horizontes, cujo tema é a cidade de Porto Alegre, desde seu lançamento alcançou tamanho sucesso, que passou a ser considerada pela população local como o hino extra-oficial da cidade.

Cantores de música nativista
Brasileiros de ascendência alemã